Nellis est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
 (née en 1971), cinéaste tchèque
 (née en 1971), administrateur et professeur américain
 (1916-1944), pilote de chasse américain

Toponyme

, communauté de Virginie-Occidentale

Voir aussi
Nelliston, village de l'État de New York

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme